Slovo Schengen může znamenat:

 Schengen (Lucembursko) – vesnice v Lucembursku
 Schengenská smlouva – smlouva o postupném rušení kontrol na společných hranicích EU
 Schengenský prostor – území aplikace Schengenské smlouvy
 Schengenský informační systém – informační systém, který provozují členské státy Schengenské smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic